Захаровщина — название нескольких населённых пунктов:
 Захаровщина — деревня в Поставском районе Витебской области Белоруссии (Юньковский сельсовет).
 Захаровщина — деревня в Гдовском районе Псковской области России.
 
См. также
 Захаровшина